Adelaide  o Adelaida (Austràlia) , capital i la ciutat més poblada de l'estat australià d'Austràlia Meridional 
 Adelaide (Sartorio), òpera amb música d'Antonio Sartorio i llibret en italià de Pietro Dolfin
 Adelaide Football Club, club de futbol australià de la ciutat d'Adelaida que disputa l'Australian Football League
 Adelaide International, torneig de tennis professional que es disputa sobre pista dura exterior
 Adelaide United FC, club de futbol a la ciutat d'Adelaida a l'estat d'Austràlia Meridional
 L'Adelaide, drama en tres actes amb música d'Antonio Vivaldi i llibret d'Antonio Salvi
 HMAS Adelaide (L01), vaixell d'assalt amfibi tipus LHD de la Classe Canberra de l'Armada Australiana .
 Adelaide (Beethoven), lied de Ludwig van Beethoven.